Константин Курочкин:
 Курочкин, Константин Вячеславович (род. 1962) — советский и российский хоккеист.
 Курочкин, Константин Трофимович (1902—1974) — генерал-майор, член военного совета 23-й армии.
 Курочкин, Константин Яковлевич (1923—2014) — советский военный деятель, генерал-полковник.